Ветлу́жский — посёлок городского типа Костромской области России. Входит в состав городского округа Шарья. Стоит на реке Ветлуга, откуда название. Относится к населённым пунктам России с населением более 10 тысяч жителей:   человек ().

С 1938 современный статус, с 1961 года — современное название.

География 
Расположен на левом берегу реки Ветлуга у северо-западной окраины города Шарья, в 275 км к северо-востоку от Костромы.

История 
Статус посёлка городского типа — с 1938 года. 

В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Голыши переименован в Ветлужский.

Население

Инфраструктура

Экономика 
В поселке расположен комбинат «Кроностар», крупнейший в стране производитель древесных плит. Помимо него, в посёлке имеется лесопромышленный комплекс, малые предприятия по деревообработке, домостроительный комбинат, заводы железобетонных изделий, ремонтно-механические организации, хлебокомбинат.

Культура 
Действует филиал Костромского лесо-механического техникума. В посёлке имеется православная церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

Транспорт 
Развит автомобильный и железнодорожный транспорт.

По южной окраине посёлка проходит ж.-д. линия Галич — Котельнич (пересекает Ветлугу по ж.-д. мосту вблизи посёлка). В посёлке находятся остановочные пункты 694 км и 697 км, имеются ж.-д. ветки к промышленным предприятиям в посёлке.

Недалеко от посёлка (в Шарье) находится пересечение автодорог Р243 «Кострома — Киров — Пермь» и Р157 «Урень — Котлас».

Фотографии

Примечания

Источники 
 

переименованные населённые пункты Костромской области
Городские посёлки Костромской области
Населённые пункты городского округа город Шарья